Чемпионат Румынии по футболу 1946/1947 — 30-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика сезона на labtof.ro 
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1946/1947
Румыния
Румыния
1946 год в Румынии
1947 год в Румынии